Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1982, classée en catégorie Series 2, se dispute à Tokyo du 18 au .

Laura Arraya remporte le simple dames. En finale, elle bat Pilar Vásquez, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura duPont et Barbara Jordan.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Japon
Sport au Japon en 1982
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en octobre 1982